О́керберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Окерберг, Ульрика (в замуж. Окерберг-Пальм; род. 1941) — шведская кёрлингистка.
 Окерберг, Эрик (1906-1991) — шведский агроном и селекционер.